Ритола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ритола, Вилле (1896—1982) — финский легкоатлет, пятикратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции.
 Ритола, Маттиас (род. 1987) — шведский хоккеист, нападающий.